Соревнования по дзюдо среди мужчин в весовой категории свыше 95 кг на летних Паралимпийских играх 1992 года проходили в Каталонском национальном институте физического воспитания. Участие в олимпийском турнире приняли 6 дзюдоистов из 6 стран. Первоначальный чемпион соревнований Владимир Казаков был дисквалифицирован за употребление запрещённых препаратов. Победителем соревнований был объявлен японский дзюдоист Масакадзу Сайто. Серебряная медаль не была перераспределена.

Результаты

Ссылки 
 

Дзюдо на летних Паралимпийских играх 1992